Orenburg Airlines – rosyjska linia lotnicza z siedzibą w Orenburgu.

Orenburg
Rosyjskie linie lotnicze
Aerofłot